В этой статье перечислены все вулканы, которые находятся на территории Турции.

Вулканы, которые находятся в состоянии покоя 
 Немрут (последнее извержение произошло в 1692 году).
 Тендюрек (последнее извержение произошло в 1855 году).

Потухшие вулканы 
 Арарат (последнее извержение произошло в 7000 году до н. э.)
 Кула (нет данных о последнем извержении).
 Карадаг (нет данных о последнем извержении).
 Хасандаг (последнее извержение произошло в 6200 году до н. э.)
 Сюпхан (последнее извержение произошло в 100000 году до н. э.)
 Гиреколь-тепе (нет данных о последнем извержении).
 Карс Плато (нет данных о последнем извержении).
 Карапинар Филд (нет данных о последнем извержении).
 Гёллу-Даг (нет данных о последнем извержении).
 Караджа Дага (нет данных о последнем извержении).
 Эрджиес (последнее извержение произошло в 6880 году до н. э.)

Турция